Merville kan syfta på:
 Merville, Haute-Garonne
 Merville, Nord
 Merville-Franceville-Plage